Veelikse kan syfta på följande platser:

Estland 

 Veelikse, Pärnumaa, en by i Saarde kommun i landskapet Pärnumaa, 
 Veelikse, Viljandimaa, en by i Abja kommun i landskapet Viljandimaa,